Aceasta este o listă a municipiilor din provincia Jaén în comunității autonome Andaluzia, Spania. Aceasta provincia are 97 municipi.

Liste de localități din Spania